El término mediación puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la mediación,  un mecanismo de resolución de conflictos, en el cual un tercero imparcial busca facilitar la comunicación para que las partes sean  capaces de resolver un conflicto;
 a la mediación, un concepto teológico del cristianismo, vinculado al de Comunión de los Santos;
 a la mediación familiar, un método alternativo de resolución de conflictos en el ámbito familiar;
 a la mediación cultural;
 a la mediación intercultural;
 a la multiplicación por duplicación, un algoritmo de multiplicación;
 a la mediación en Telco, se trata de un proceso que convierte los datos de llamadas a una serie de formatos requeridos listos para ser importados por los sistemas de facturación, datamining, etcétera.